Анато́лий Моисе́евич Сере́нко (29 апреля 1939 — 10 декабря 1987, Москва) — советский актёр театра и кино.

Творчество 
Служил в Новокузнецком драматическом театре, с 1973 в театре на Таганке. В кино исполнял роли второго плана и эпизодические. Наиболее известна его роль босоногого инопланетного путешественника в кинофильме «Кин-дза-дза!».

Семья 
Родители Анатолия Моисеевича - из крестьян. В Таловую (Воронежской области) семья Серенко Анатолия переехала в 1933 году из села Бражниково Бутурлиновского района.

Отец Моисей Михайлович (1906 — 5 февраля 1950) работал в Таловой на железной дороге. Воевал в финскую и Великую Отечественную войну. Умер после операции на желудке (медсестра преждевременно сняла швы, перепутав его с соседом). 

Мать актера — Серенко (Божко) Евдокия Ефремовна (23 февраля 1909 — 16 февраля 1979), домохозяйка.

В семье было трое детей. Брат Анатолия — Серенко Александр Моисеевич (20 октября 1928 — 30 января 2006) жил в Москве, подполковник. Окончил Ленинградское военное училище и военно-инженерную академию им. Дзержинского. Служил в ракетно-космических войсках. Занимался секретными разработками военной техники.

После смерти Моисея Михайловича, когда самому младшему из детей исполнилось всего 11 лет, забота о семье легла на плечи Евдокии Ефремовны. 
Школу Анатолий Серенко окончил с серебряной медалью, после школы поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт. Ушел после первого курса и поступил в Московский институт культуры на специальность: режиссер народного театра. После окончания института направлен в город Касимов Рязанской области. 

У актёра было не так много ролей в театре и в кино, однако он запомнился зрителю благодаря своей необычной внешности и умению создавать совершенно невероятные образы. Будучи молодым человеком, Анатолий Серенко легко преображался в стариков, и мало кто, наблюдая за его игрой, мог предположить, что актеру – чуть больше тридцати лет.

Судьбоносным для Серенко стало знакомство с режиссером Юрием Любимовым. В театре на Таганке, который в середине 60-х годов переживал реформирование, шел набор актеров, и Анатолий Серенко попал в его труппу. Актеру, как правило, доставались второстепенные роли. Однако его последний образ Ферапонта из чеховских «Трех сестер», созданный на сцене театра на Таганке, вызвал восхищение поклонников и принес Серенко звание Заслуженного артиста РСФСР.

В кино актер дебютировал в 1977 году в эпизодической роли. С того времени за ним закрепилась слава мастера образов второго плана, которые придавали фильмам особый колорит. Разбойник в «России молодой», Солопий в «Сорочинской ярмарке», партизан в фильме «Господин Великий Новгород» – Анатолий Серенко играл умудренных жизнью стариков, не лишенных внутренней сил и чувства юмора. Однако по-настоящему звездной ролью для этого актера стал босоногий инопланетянин из фильма «Кин-дза–дза!». Фразы этого персонажа моментально были разобраны зрителями на цитаты и стали крылатыми. Знаменитая советская комедия стала последней киноработой этого актера.

Умер от ишемической белезни сердца. Похоронен актёр на Калитниковском кладбище в Москве.

Фильмография 
  — По семейным обстоятельствам — художник
  — Красный чернозем — мужик
  — На дне — Лука
  — Ярость
  — Похищение «Савойи» (в титрах А. Серенко) — бандит по кличке Рыжий
  — Та сторона, где ветер — дядя Володя
  — Россия молодая (в титрах А. Сиренко) — разбойник
  — Господин Великий Новгород — партизан
  — Сорочинская ярмарка — Солопий Черевик
  — В стреляющей глуши — крестьянин Корней
  — Кин-дза-дза! — босой странник-инопланетянин (озвучил Игорь Ясулович)

 Роли в театре на Таганке 
 «Перекрёсток» (постановка Ю. Любимова) — Шпак Данила «Час пик» (постановка Ю. Любимова) — Завадский «Три сестры» (постановка Ю. Любимова и Ю. Погребничко) — Ферапонт'' — последняя роль А. Серенко 
 «Человек со стороны» Игнатия Дворецкого

Интересные факты 
 В фильме «Кин-дза-дза!» персонаж Серенко говорит не своим голосом. Его озвучил Игорь Ясулович.

Источники 

Персоналии:Новокузнецкий драматический театр
Похороненные на Калитниковском кладбище